John Colville peut faire référence à: 

 Sir  (1337-1394), député du Cambridgeshire
  (1768–1849), officier de la Royal Navy
  (1540-1605), commissaire au Parlement écossais de Stirling, pasteur, juge, espion, hors-la-loi et écrivain
  (1852-1901), père de Lord Clydesmuir, député du North East Lanarkshire
 John Colville,  baron Clydesmuir (1894–1954), homme politique conservateur écossais, gouverneur de Bombay 1943–1948
 Jock Colville (1915-1987), fonctionnaire anglais et chroniqueur
 Sir John Coleville, un personnage de la pièce de théâtre de Shakespeare Henry IV, 2e partie